Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 maart 2017.

Vrouwen 03